Лидер (от  — ведущий, первый, идущий впереди):
 Лидер — лицо в какой-либо группе, организации, команде, подразделении, пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия.
 Бэнд-лидер — лидер группы музыкантов или оркестра.
 Ли.Дер — крымская рок-группа играющая в стиле хард-рок и хэви-метал.

Техника 
 Лидер эскадренных миноносцев — класс океанских боевых кораблей середины XX века.
 ВМЗ-5298 «Лидер» — российский высокопольный троллейбус большой вместимости для внутригородских пассажирских перевозок.
 ВПО-501 «Лидер» — травматический пистолет на базе боевого пистолета ТТ-33.
 Эскадренные миноносцы проекта 23560 (шифр «Лидер») — проект эскадренных миноносцев для ВМФ России.
 Ледокол проекта 10510 — проект перспективных российских атомных ледоколов.

Архитектурные сооружения 
 «Лидер» — автодром в городском округе Подольск Московской области.
 «Лидер Тауэр» — 42-этажный небоскрёб в Санкт-Петербурге.

Кинопродукция 
 «Лидер» — советский фильм режиссёра Бориса Дурова.
 «Лидер» — британский фильм режиссёра Джона Дайгана.
 «Новый лидер» — двенадцатиминутный эпилог американского телесериала «Остаться в живых».

Персоналии 
  (род. 1929) — британский музыкальный продюсер, лауреат «Премии хороших традиций» в области фолк-музыки от радиостанции BBC Radio 2 (2012).
  (1880—1946) — канадский политик, член Палаты общин (1921—1925, 1935—1946).
 Лидер, Даниил Данилович (1917—2002) — советский театральный художник.
  (род. 1993) — ирландский регбист, игрок турнира «Про14» в составе клуба «Коннахт».
  (род. 1990) — футболист, игрок сборной Сент-Китса и Невиса.
  (род. 1942) — американский дипломат, посол США в Гвинее (1999—2000).
  (1810—1903) — британский политик, член Палаты общин (1837—1847), сын Уильяма Лидера.
  (1918—2013) — американский политик, губернатор штата Пенсильвания (1955—1959).
  (род. 1963) — британский математик, победитель командного чемпионата мира по игре в «Отелло» (1988).
  (1773—1836) — британский юрист, предприниматель и политик, член Палаты общин (1830—1832).
  (род. 1971) — немецкий спринтер, чемпион мира в эстафете 4×400 м в помещении (1991).
  (род. 1992) — ирландский и американский регбист, игрок сборной США.
  (род. 1984) — футболист, игрок сборной Сент-Китса и Невиса.
  (1767—1828) — британский политик, член Палаты общин (1812—1818, 1823—1826), отец Джона Лидера.
  (1780—1859) — немецкий художник-портретист и гравёр.
  (1882—1959) — британский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр (1908).
 Ролич-Лидер, Вацлав (1866—1912) — польский поэт-символист, переводчик.

 Лидер — суперзлодей комиксов издательства Marvel Comics.

Организации 
 «Лидер» — центр по проведению спасательных операций особого риска МЧС России (сформирован 15 февраля 1994 года).
 «Лидер» — крупнейшая управляющая компания в России.
 «Лидер» — одна из ведущих российских систем денежных переводов.
 «Лидер» (или «Лидер-Чемпион») Иссык-Куль — киргизский футбольный клуб, Иссык-Кульская область. См. также Каганат (футбольный клуб).
 «Лидер» — название футбольного клуба «Звягель» в 1997 году
 Киево-Печерский лицей № 171 «Лидер» — учреждение среднего образования в Киеве.
 Финансово-строительная корпорация «Лидер» — российская многопрофильная девелоперская компания.

Наука 
 Лидер — один из этапов развития некоторых типов электрических разрядов, в частности, молний.

См. также 
 Лидерство
 Фронтмен